Francesco Sanmartino – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Sanmartino – scultore italiano
 Raimondo Sanmartino di San Germano – cavaliere gerosolimitano italiano
 Salvatore Sanmartino – politico italiano